Доллимаунт:

 Доллимаунт — городской район Дублина в Ирландии.
 Доллимаунт — тауншип в округе Траверс, Миннесота, США.